Wiek niewinności – powieść Edith Wharton
 Wiek niewinności – film